Jméno a příjmení Jan Vondrák nese více osobností:

 Jan Vondrák (architekt) (* 1981) – český architekt
 Jan Vondrák (astronom) (* 1940) – český astronom
 Jan Vondrák (botanik) (* 1979) – český botanik, lichenolog
 Jan Vondrák (informatik) – český teoretický informatik